Rivelazione – evento della religione
 Rivelazione – film muto del 1918
 Rivelazione – film del 1934
 Rivelazione – film del 2001
 Rivelazione – romanzo del 2000

Pagine correlate
La rivelazione